Quatre-Mars ou IV-Mars ou 4-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

4 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 

 Les Quatre Mars, lieu-dit sur la commune française de Sainte-Eulalie-d'Olt, dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés au travers de ces odonymes sont :

En Belgique, 

 le  :  « Troubles de Renaix », en Flandre-Orientale, liés au développement de l'industrie textile.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 4 de Marzo » ou « Cuatro de Marzo » 
 Au Mexique : événements non connus
 « Avenida 4 de Marzo », à Chetumal, dans l'État de Quintana Roo.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des toponymes

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
04